Диметилтерефталат (ДМТ) — эфир терефталевой кислоты и метанола, который используется в производстве полиэфиров, таких как полиэтилентерефталат (ПЭТ) и политриметилентерефталат. Он состоит из ароматического кольца с группами -СОOCH3 в пара-положении, или у первого и четвёртого атомов углерода бензольного кольца.

Диметилтерефталат является промежуточным веществом в ряде технологических процессов получения очищенной терефталевой кислоты.

Ссылки 
 http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0262.htm (англ.)

Фталаты (эфиры)
Продукция основного органического синтеза